Оксі́-ле-Шато́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північ від Парижа, 85 км на південний захід від Лілля, 50 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1228 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2861,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 Оксі-ле-Шато на сайті французького Національного інституту географії
 Оксі-ле-Шато на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оксі-ле-Шато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале